Бе́личье колесо́:

 Беличье колесо — игрушка для мелких домашних животных.
 «Беличье колесо» — рассказ Роберта Шекли.
 «Беличья клетка» — ротор электродвигателя Доливо-Добровольского.